Balsac kan syfta på:

 Balsac, Aveyron, fransk kommun i departementet Aveyron

Personer
 Auguste de Balsac (1788–1880), fransk ämbetsman och politiker
 Henri Heim de Balsac (1899–1979), fransk zoolog

Se även 
 Balzac (olika betydelser) – flera